Иманбай — название населённых пунктов:

Казахстан 
 Иманбай — село в Жарминском районе Восточно-Казахстанской области.
 Иманбай — село в Тарбагатайском районе Восточно-Казахстанской области.

См. также 
 Иманбаев